Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Jońca – polski komentator sportowy
 Maciej Jońca – polski prawnik i historyk sztuki
 Roman Jońca – polski pianista, kompozytor i aranżer